Caras – rivista portoghese pubblicata a Lisbona 
 Duas caras – telenovela brasiliana
 Distretto di Caraș-Severin – distretto della Romania nella regione storica del Banato
 Emil Caras – allenatore ed ex calciatore rumeno